Augochlora — род одиночных пчёл трибы Augochlorini из семейства Halictidae. Около 120 видов.

Распространение 
Южная Америка, Северная Америка. Встречаются от Канады до Аргентины и Уругвая.

Описание 
Мелкие пчёлы, длина тела около 1 см. От близких групп пчёл отличается по острой эпистомальной борозде, которая образует лопасть, выступающую за базальный край наличника. Слабоопушенные осовидные насекомые, тело почти голое, металлически блестящее, голубовато-зелёное.

Палеонтология 
Из миоценового доминиканского янтаря описан ископаемый вид †Augochlora (Electraugochlora) leptoloba (около 20 млн лет).

Классификация 
Эта большая и разнообразная группа уступает только роду Augochloropsis по количеству зарегистрированных видов. Augochlora наиболее близка к родам Augochlorella, Ceratalictus и Pereirapis. Около 120 видов.

 A. albiceps Friese, 1925
 A. albiplantis (Vachal, 1911)
 A. alcyone Smith, 1879
 A. alexanderi Engel, 2003
 A. amphitrite (Schrottky, 1909)
 A. antillana Cockerell, 1910
 A. antonita Michener, 1954
 A. ardens (Vachal, 1911)
 A. aticreis (Vachal, 1911)
 A. atrispinis (Vachal, 1911)
 A. aurifera Cockerell, 1897
 A. (Oxystoglossella) aurinasis (Vachal, 1911)
 A. azteca (Vachal, 1911)
 A. bodkini Cockerell, 1923
 A. bogotensis (Vachal, 1911)
 A. bractealis (Vachal, 1904)
 A. brachyops (Vachal, 1911)
 A. (Augochlora) braziliensis (Vachal, 1911)
 A. buscki Cockerell, 1910
 A. caerulescens Friese, 1921
 A. (Augochlora) caerulior Cockerell, 1900
 A. cephalica (Moure, 1941)
 A. clarki Michener, 1954
 A. cordiaefloris Cockerell, 1907
 A. cupraria Friese, 1925
 A. cyaneoviridis Ashmead, 1900
 A. (Augochlora) cydippe (Schrottky, 1910)
 A. cylix (Vachal, 1911)
 A. cymatoides (Vachal, 1911)
 A. chiriquiana Michener, 1954
 A. (Augochlora) daphnis Smith, 1853
 A. decorata (Smith, 1853)
 A. detudis (Vachal, 1911)
 A. diaphractes (Vachal, 1911)
 A. dolichocephala (Moure, 1941)
 A. dorsualis (Vachal, 1911)
 A. ectasis (Vachal, 1911)
 A. engys (Vachal, 1911)
 A. erubescens Cockerell, 1923
 A. (Augochlora) esox (Vachal, 1911)
 A. euryale (Schrottky, 1906)
 A. feronia Smith, 1879
 A. (Augochlora) foxiana Cockerell, 1900
 A. (Augochlora) francisca Schrottky, 1902
 A. fugax (Vachal, 1904)
 A. fulgidana Friese, 1925
 A. fulvilabris Friese, 1917
 A. glabricollis Friese, 1917
 A. haitiensis (Vachal, 1911)
 A. hallinani Michener, 1954
 A. holti Cockerell, 1927
 A. ignifera Crawford, 1914
 A. igniventris (Vachal, 1911)
 A. iheringi Cockerell, 1900
 A. (Oxystoglossella) iphigenia Holmberg, 1886
 A. isthmii Schwarz, 1934
 A. jamaicana Cockerell, 1909
 A. janae Laroca & Buys, 2013
 A. (Augochlora) jugalis (Vachal, 1911)
 A. labrosa (Say, 1837)
 A. laevipyga (Kirby, 1890)
 A. laneifrons (Vachal, 1911)
 A. leprieuri (Spinola, 1841)
 A. leptis (Vachal, 1911)
 A. lethe (Schrottky, 1909)
 A. liapsis (Vachal, 1911)
 A. lorenzinis Strand, 1910
 A. lyoni Cockerell, 1918
 A. magnifica Cresson, 1865
 A. matucanensis Cockerell, 1914
 A. micans (Moure, 1940)
 A. microchlorina Cockerell, 1949
 A. microsticta Moure, 1943
 A. (Oxystoglossella) morrae Strand, 1910
 A. mourei Michener, 1954
 A. (Augochlora) mulleri Cockerell 1900
 A. (Augochlora) nausicaa (Schrottky, 1909)
 A. neivai (Moure, 1940)
 A. neottis (Vachal, 1911)
 A. nigrocyanea Cockerell, 1897
 A. nominata Michener, 1954
 A. notialis (Vachal, 1904)
 A. obscuriceps Friese, 1925
 A. oedesis (Vachal, 1911)
 A. pachytes (Vachal, 1911)
 A. patruelis (Vachal, 1911)
 A. (Augochlora) perimelas Cockerell, 1900
 A. phanerorhina Cockerell, 1930
 A. (Augochlora) phoemonoe (Schrottky, 1909)
 A. phoenicis (Vachal, 1911)
 A. pinacis (Vachal, 1911)
 A. plutax (Vachal, 1911)
 A. posadensis (Schrottky, 1914)
 A. praeclara Cresson, 1865
 A. punctibasis (Vachal, 1911)
 A. pura (Say, 1837)
 A. (Augochlora) pyrgo (Schrottky, 1910)
 A. pyrrhias (Vachal, 1911)
 A. quiriguensis Cockerell, 1913
 A. regina Smith, 1853
 A. repandirostris (Vachal, 1911)
 A. rightmyerae Engel, 2000
 A. rohdei (Vachal, 1911)
 A. (Augochlora) seitzi Cockerell, 1929
 A. semiramis (Schrottky, 1910)
 A. sidaefoliae Cockerell, 1913
 A. smaragdina Friese, 1917
 A. sphaerites (Vachal, 1911)
 A. sporas (Vachal, 1911)
 A. styx (Schrottky, 1909)
 A. tantilla Moure, 1943
 A. thalia Smith, 1879
 A. thaliana Strand, 1910
 A. thebe (Schrottky, 1909)
 A. (Augochlora) thusnelda (Schrottky, 1909)
 A. townsendi Cockerell, 1897
 A. transversalis Sandhouse & Cockerell, 1924
 A. vincentana Cockerell, 1910
 A. viridinitens Cockerell, 1931
 A. xesis (Vachal, 1911)

Дополнение (2020) 
 A. (Augochlora) atlantica Lepeco & Gonçalves, 2020
 A. (Augochlora) australis Lepeco & Gonçalves, 2020
 A. (Augochlora) genalis Lepeco & Gonçalves, 2020
 A. (Augochlora) helena Lepeco & Gonçalves, 2020
 A. (Augochlora) hestia Lepeco & Gonçalves, 2020
 A. (Augochlora) hirsuta Lepeco & Gonçalves, 2020
 A. (Augochlora) laevicarinata Lepeco & Gonçalves, 2020
 A. (Augochlora) scabrata Lepeco & Gonçalves, 2020
 A. (Oxystoglossella) mendax Lepeco & Gonçalves, 2020

Примечания

Литература 
 Dalmazzo, M.; Roig-Alsina, A. 2011: Revision of the species of the New World genus Augochlora (Hymenoptera, Halictidae) occurring in the southern temperate areas of its range. Zootaxa 2750: 15-32.
 Sandhouse, G. A. 1937. The bees of the genera Augochlora, Augochloropsis and Augochlorella (Hymenoptera; Apoidea) occurring in the United States. Journal of the Washington Academy of Sciences 27: 65-79.
 
 Moure, J. S. & Hurd, P. D. (1987) An Annotated Catalog of the Halictid Bees of the Western Hemisphere (Hymenoptera: Halictidae). Smithsonian Institution Press, Washington, D. C., 405 pp.
 Lepeco A, Gonçalves RB (2022) Bayesian and parsimony phylogeny of Augochlora bees (Hymenoptera: Apoidea) based on morphology: insights for their biogeography and natural history. Arthropod Systematics & Phylogeny 80: 99-115. https://doi.org/10.3897/asp.80.e71943

Ссылки 
 
 

Галиктиды
Роды перепончатокрылых